Карамахи () — село в Буйнакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Карамахинский“».

Географическое положение 
Расположено в 26 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск.

Население

История 

В 1997 году село Карамахи становится одним из центров ваххабизма в Дагестане и несколько лет фактически живёт по законам шариата. Федеральный контроль над селом был восстановлен в результате спецоперации вооружённых сил в сентябре 1999 года.

Этимология 
Изначальное даргинское название села Хъара-махи («Верхний, крайний хутор») в официальных документах превратилось в кумыкский вариант Кара-махи («Чёрный хутор») из-за тесных связей русских с кумыками, от которых они усваивали многие названия.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района